L'édition féminine 2019 du tournoi de tennis de Sydney se déroule du 7 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier. Petra Kvitová s'impose en finale du simple, Aleksandra Krunić et Kateřina Siniaková celle du double.

Faits marquants

Lauréates 
En simple, la Tchèque Petra Kvitová remporte  en battant l'Australienne Ashleigh Barty (1-6, 7-5, 7-6). Il s'agit de son  à Sydney, 4 ans après celui remporté en 2015.

En double, la Serbe Aleksandra Krunić et la Tchèque Kateřina Siniaková remportent la finale face à la paire Hozumi-Rosolska (6-1, 7-6). Il s'agit de leur  et  respectif et de leur  ensemble.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney (ATP 2019)
 Tournoi de tennis de Sydney
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

WTA 2019
Sydney
Tennis en Australie en 2019
Tennis en janvier 2019